Канкан може да се отнася за:

 Канкан, град в Гвинея
 Канкан, регион в Гвинея
 Канкан, вид френски вариететен танц
 Канкан, американски филм от 1960 г. с Морис Шевалие